Regno – Stato retto in forma monarchica
 Regno – livello gerarchico della biologia
 Regno dei Cieli (o Regno di Dio) – per molte religioni monoteiste, promessa di una felicità eterna ed ineffabile in comunione con Dio
 Regni – antica tribù celtica stanziata nella Britannia

Pagine correlate 
 Il regno

Altri progetti